Дже́сси Го́рдон Спе́нсер (; род. 12 февраля 1979) — американский актёр австралийского происхождения, известный по ролям в  мыльной опере Соседи, сериалам Доктор Хаус и Пожарные Чикаго.

Биография

Детство 
Джесси Спенсер родился в Мельбурне, Австралия. В семье приверженцев правой  консервативной политической партии "Австралийцы против дальнейшей иммиграции" доктора Родни Спенсера - врача-радиолога и  Робин Спенсер. Он является третьим из четырёх детей в семье. Имеет двух старших братьев Тарни (хирург-окулопластик) и Люка (хирург-ортопед), а также  младшую сестру Полли (анестезиолог). Таким образом, Джесси - единственный из детей, не выбравший медицинскую карьеру.

С десяти лет Спенсер играл на скрипке. Также он играет на гитаре и пианино. Обучался в Кентерберийской школе, затем перешёл в Малвернскую Центральную школу. После он поступил в Шотландский колледж, который окончил в 1997 году.

Карьера 
Ещё обучаясь в колледже, Спенсер получил роль Билли Кеннеди в популярной австралийской мыльной опере Соседи, которую исполнял с 1994 по 2000 год. Это принесло ему известность в Австралии и Великобритании.

Затем актёр перебрался в Лондон, а в 2004 году в США, где получил роль доктора Роберта Чейза в популярнейшей медицинской драме Доктор Хаус.Его персонаж, как и сам актёр, имеет австралийское происхождение.

В 2012 году Джесси Спенсер получил  главную роль в телесериале "Пожарные Чикаго". Его персонаж, Мэттью Кейси, - лейтенант пожарной части 51, а, начиная с 6 сезона шоу, капитан Пожарной службы Чикаго. В 2021 году, на 10-м сезоне актёр покинул шоу по собственному желанию, чтобы, по его словам " сконцентрироваться на тех вещах, которые бы он хотел сделать в будущем и на своей семье". По сюжету его персонаж переехал в другой штат. Позже в интервью Спенсер заявил, что имеется вероятность того, что однажды он вернётся к роли  капитана Кейси.

Помимо основного сериала Спенсер появился в той же роли в нескольких эпизодах сериалов Полиция Чикаго и Медики Чикаго, действия которых происходят в одной вселенной и составляют общую франшизу.

Музыкальная деятельность 
С 1986 по 1992 год Спенсер пел в Австралийском детском хоре.

С 2006 года Спенсер играет на скрипке в составе благотворительной музыкальной группы Band From TV, состоящей из различных актёров и деятелей кино, среди которых также коллега Джесси по Доктору Хаусу Хью Лори. Группа выступает на  различных конвенциях и мероприятиях, с каверами на популярные композиции, а вырученные с этих выступлений средства направляет на благотворительные нужды. Пик активности команды пришёлся на 2008 - 2012 года. Последние, на данный момент, единичные выступления состоялись в 2013 и 2015 годах.

Личная жизнь 
23 декабря 2006 года Спенсер обручился с Дженнифер Моррисон, партнёршей по сериалу «Доктор Хаус», после того как сделал ей предложение в Париже. Согласно интервью с ними в журнале InStyle Weddings, пара познакомилась в марте 2004 года в аэропорту Ванкувера, откуда они ехали на съёмки первой серии «Хауса», но встречаться они стали только в июле. Моррисон и Спенсер также поведали, что свадьба должна была пройти в частном имении в Лос-Анджелесе в 2007 году. Однако в августе 2007 года они сообщили о размолвке.

В 2010 - 2013 годах встречался с профессиональной сёрфингисткой Майей Габейрой. С 2014 года он находился в отношениях с научной сотрудницей Кали Вудрафф Карр, с которой познакомился на одном из музыкальных фестивалей в Чикаго. В 2019 году пара обручилась, а в 2020 году они сыграли свадьбу.

Фильмография

Награды 
В 2006 году за свою работу в телесериале «Доктор Хаус» он получил «Золотой бумеранг» от ассоциации «Австралийцы в кино». В 2007 году журнал «People Magazine» включил его в выпуск «100 самых красивых людей».

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

Музыканты по алфавиту
Актёры Австралии
Киноактёры Австралии
Певцы и певицы Австралии